Сцинкообразные  — инфраотряд чешуйчатых пресмыкающихся подотряда Scinciformata. Относящиеся к этому инфраотряду виды распространены по всему миру в умеренных, тропических и субтропических регионах.

Систематика 
Ранее в эту группу включались такие ящерицы как геррозавры (Gerrhosauridae), гимнофтальмусы (Gymnophthalmidae), настоящие ящерицы (Lacertidae), ночные ящерицы (Xantusiidae), поясохвосты (Cordylidae), сцинковые (Scincidae) и тейиды (Teiidae). Но современные исследователи помещают многие из этих групп в другой инфраотряд Lacertoidea из-за их филогенетической отдалённости друг от друга, что в свою очередь необходимо для поддержания монофилии сцинкообразных.

Согласно предложенной американским герпетологом  в 2014 году классификации, в состав инфраотряда сцинкообразных входит три надсемейства и девять семейств:

 Надсемейство 
 Семейство 
 Надсемейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Семейство 
 Надсемейство 
 Семейство

Ископаемые 
 Bothriagenys mysterion Nydam 2002 — вид ящериц, живших в меловом периоде около 112—99 млн лет назад на территории штата Юта, США.
 Paramacellodus

Примечания 

Ящерицы